Димитър Бочев може да се отнася за:
 Димитър Бочев (? – 1932) – български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Вътрешната македонска революционна организация
 Димитър Бочев – Бочката (1926-1987) – български актьор
 Димитър Бочев (р. 1944) – български писател и журналист